O Leopard é uma linha de automóveis esportivos de luxo construído pela fabricante de automóveis japonesa Nissan. O Leopard começou a ser produzido em 1980 e encerrou a produção em 1999. A construção do Leopard foi baseada inicialmente nos carros Nissan Skyline e Nissan Laurel. Durante o tempo de fabricação foram construídas 4 versões do Leopard.

Leopard
Automóveis de 1980